Graß ist der Ortsname von

 Graß am Holz, Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Graß beim Bartl, Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Graß (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Graß (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Graß (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Graß (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Graß (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Graß (Regensburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Regensburg, Bayern

Graß ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Graß (1841–1926), deutscher Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Friedrich Graß (1902–1971), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU)
 Fritz Graß (1891–1956), deutscher Generalsekretär und Abgeordneter
 Gisela Schöbel-Graß (* 1926), deutsche Schwimmerin
 Hans Graß (Sänger) (1901–1987), deutscher Sänger (Bass)
 Hans Graß (1909–1994), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Justus Graß (1799–1869), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Karl Martin Graß (* 1937), deutscher Historiker und Politiker (CDU)
 Leo von Graß-Klanin (1832–1917), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Otto Graß (1843–1915), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Philipp Graß (1801–1876), elsässischer Bildhauer des Klassizismus
 Stanislaus Graß (* 1885), deutscher Polizeipräsident in Bochum

Graß steht für:

 Graß (Einheit), altes Feldmaß in Jever

Siehe auch:
 Gras (Begriffsklärung)
 Grass (Begriffsklärung)
 Grasse (Begriffsklärung)
 Krass (Begriffsklärung)
 Kraß
 Crass (Begriffsklärung)